Shuhei Terada (Yokosuka, 23 de junho de 1975) é um futebolista profissional japonês, zagueiro, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale